Лоингсех () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Лабрайд Лоингсех — легендарный верховный король Ирландии (VI или III век до н. э.), мифический предок лагенов
 Лоингсех мак Колмайн — король Уи Фиахрах Айдне (622—655) и король Коннахта (649—655)
 Лоингсех мак Энгуссо — король Кенел Конайлл (666?—704) и верховный король Ирландии (696—704)
 Лоингсех мак Флатбертайг — король Кенел Конайлл (747—754)